Tatler peut désigner :
 Tatler, journal satirique anglais créé en 1709
 Tatler, magazine britannique

Homonymie de titre